La soixante-sixième édition de la Coupe d'Espagne de rink hockey se déroule au Palais des Sports de Riazor, en Galice à La Corogne entre le 19 et 22 mars 2009.

Le tirage de la coupe s'est effectué le 4 février à La Corogne, en présence des présidents, entraîneurs et capitaines des huit équipes qui vont concourir pour la coupe.

Pour cette édition, le CP Vic remporte sa deuxième coupe d'Espagne en battant le FC Barcelone par 2-1.

Participants

Résultats

Meilleurs buteurs

Récompenses 
 Meilleur buteur: Marc Torra (CP Vic) - 5
 Meilleur joueur: Marc Torra (CP Vic)

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  RFEP - Site officiel de la coupe d'Espagne
  FCBarcelona.cat - Résumé de la finale

2009
Sport en Espagne en 2009
Rink hockey en 2009